Finale Kupa prvaka 1992. je bilo 37. po redu finale Kupa / Lige prvaka, koje je igrano 20. svibnja 1992. na stadionu Wembley u Londonu. U finalu su igrali španjolska FC Barcelona i talijanska U.C. Sampdoria. Barcelona je pobijedila rezultatom 1:0, zahvaljujući pogotku Ronalda Koemana, i to iz slobodnog udarca u 111. minuti utakmice. Ovo je zadnje finale starog formata zvanog "Kup prvaka", sljedeće je sezone natjecanje obnovljeno i preimenovano u "UEFA Liga prvaka. Imalo je natjecanje po skupinama prvi put, i drugu rundu natjecanja također sa skupinama.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1991./92., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1992.

Kup prvaka 1992.
Nogometne utakmice u Londonu